This Is What I Do – album Sonny’ego Rollinsa (2000)
 This Is What I Do – album Boya George’a (2013)